

Населені пункти та їхні частини
 Улесе — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Улесе — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Улесе — частина села Россошиця в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Улесе — частина села Янчова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Улесе — частина села Забежув-Бохенський в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Улесе — осада в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки